Filippo Zappi (1896-1961), diplomate, explorateur et militaire italien ;
 Flavio Zappi (1960), coureur cycliste italien ;
 Sylvia Zappi, journaliste français.